George Davies peut désigner :
 George Davies Harley (1762-1811), acteur de théâtre et poète anglais ;
  (1868-1906), joueur américain de baseball ;
  (1875-1950), homme politique britannique ;
 George Davies (1875-1959), international gallois de rugby à XV ;
 George Llewelyn Davies (1893-1915), citoyen britannique (anglais) ;
  (1927-), footballeur anglais ;
 George Davies (né en 1940), athlète américain, ancien détenteur du record du monde du saut à la perche ;
 George Davies (1996-), footballeur sierra-léonais.